Ганс Тіррінґ (1888–1976) — австрійський фізик, передбачив:
 ефект Лензе — Тіррінґа, релятивістська поправка до прискорення Коріоліса.
 Вальтер Тіррінґ (1927) — австрійський фізик, син Ганса Тіррінґа, запропонував:
 модель Тіррінґа, двовимірна модель зарядженого фермі-поля з чотириферміонною взаємодією;
 модель Тіррінґа — Весса, двовимірна модель взаємодії зарядженого фермі-поля з векторним полем.